

Первунова — присілок, Алапаєвський міський округ (Верхня Синячиха), Свердловська область
 Первунова — присілок, Талицький міський округ, Свердловська область